Kleinschroth ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kleinschroth (1940–2000), deutscher Wasserbauingenieur und Hochschullehrer
 Balthasar Kleinschroth (1651–1683), katholischer Geistlicher, Komponist und Sängerknabenpräfekt des Stiftes Heiligenkreuz
 Heinrich Kleinschroth (1890–1979), deutscher Tennisspieler